Øystein (ou Eystein) est un prénom masculin scandinave dérivé du vieux norrois Eysteinn (ou Øystæinn), formé des éléments ey « chance » et steinn « pierre ». C'est la variante norvégienne du prénom suédois Östen. Sa variante islandaise est Eysteinn.

Personnalités portant ce prénom 

 Øystein Aarseth (1968-1993), un musicien norvégien ;
 Øystein Djupedal (1960-), un homme politique norvégien ;
 Øystein Fischer (1942-2013), un physicien norvégien ;
 Øystein Jevanord (1958-), un musicien norvégien ;
 Øystein Lønn (1936-), un écrivain et journaliste norvégien ;
 Øystein Ore (1899-1968), un mathématicien norvégien ;
 Øystein Paasche (1963-), un musicien norvégien ;
 Øystein Pettersen (1983-), un  fondeur norvégien ;
 Øystein Slettemark (1967), un biathlète groenlandais.

Variante Eystein :
 Eystein Eggen (1944–2010), écrivain et sociologue norvégien.

Notes et références 

Prénom scandinave
Prénom norvégien
Prénom masculin
Homonymie de prénom

en:Øystein
no:Øystein